Alekszandr Alekszandrovics Volkov (1948) szovjet űrhajós
 Alekszandr Alekszandrovics Volkov (1951) orosz politikus, Udmurtföld elnöke
 Olekszandr Anatolijovics Volkov (1964) szovjet színekben olimpiai és Európa-bajnok ukrán kosárlabdázó (oroszul: Alekszandr Anatoljevics Volkov)
 Alekszandr Vlagyimirovics Volkov (1967–2019) szovjet-orosz teniszező, olimpikon
 Alekszandr Volkov (1978) orosz síugró, olimpikon
 Alekszandr Alekszandrovics Volkov (1985) olimpiai bajnok orosz röplabdázó